Die Zulassung zum Straßenverkehr meint
 die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr
 die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr